

Піскожув — село в гміні Доманюв Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Піскожув — село в гміні Пешице Дзержоньовського повіту Нижньосілезького воєводства